Seo Yong-Duk (10 de setembro de 1989) é um futebolista profissional sul-coreano, meio-campo, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Omiya Ardija